Il campionato europeo di pallavolo femminile è una competizione pallavolistica per squadre nazionali europee, organizzata con cadenza biennale dalla CEV.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni